Beauville (Haute-Garonne), gemeente in Frankrijk
 Beauville (Lot-et-Garonne), gemeente in Frankrijk
 Beauville (film), korte film uit 1995 van Rudolf Mestdagh